Уапакал 1. Сексион има више значења:

 Уапакал 1. Сексион (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Уапакал 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Уапакал 1. Сексион (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Уапакал 1. Сексион (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику